Мухаремович:
 Мухаремович, Джелалудин (род. 1970) — боснийский футболист, тренер.
 Мухаремович, Тарик (род. 2003) — боснийский футболист.